Овинчище — название населённых пунктов в России:

 Овинчище — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Овинчище — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Овинчище — деревня в Локнянском районе Псковской области.

См. также 
 Авинчище — деревня в Великолукском районе Псковской области.